Die Seifert Logistics Group ist ein international agierendes mittelständisches Familienunternehmen im Bereich der Transport- und Logistikdienstleistungen. Das Familienunternehmen wurde 1947 von Franz X. Seifert in Ehingen/Berg bei Ulm gegründet.

Unternehmensgeschichte 
1947 legte Franz X. Seifert in Ehingen (Donau) den Grundstein für die heutige Seifert Logistics Group.
Harald Seifert trat 1976 in das Familienunternehmen ein.

1989 wurde der erste Standort in Ostdeutschland in Zorbau eröffnet.

1999 wechselte der Hauptsitz von Ehingen nach Ulm. Im gleichen Jahr erfolgte ebenfalls die Gründung der Seifert Polska.

Das größte Einzelprojekt der Firmengeschichte war 2011 am Standort Malsch. Seitdem übernimmt die Seifert Logistics Group am dortigen Standort die Kontraktlogistik für einen großen Automobilhersteller.

2012 beschäftigte die Seifert Logistics Group mehr als 500 Mitarbeiter.
Der „Eco Performance Award“ wurde 2013 gewonnen, 2015 der zweite Platz des von der Zeitschrift Transport ausgelobten „Europäischen Transportpreises für Nachhaltigkeit“ (European Transport Price).
Die Eröffnung des Seifert Logistikzentrum Ulm Nord erfolgte 2014.

Mittlerweile beschäftigt die Seifert Logistics Group mehr als 3.000 Mitarbeiter (2023).

Weblinks 
Website der Seifert Logistics Group

Einzelnachweise 

Unternehmen (Ulm)
Logistikunternehmen (Deutschland)
Gegründet 1947